Уильямсберг () — топоним США.

Топонимы США 

 Уильямсберг — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
 Уильямсберг — район на севере боро Бруклин, Нью-Йорк.
 Уильямсберг — независимый город в штате Виргиния (США).
 Уильямсберг — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ориндж, штат Флорида, США.
  — город в штате Кентукки.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстаун
 Уильямстон
 Уильямсвилл
 Уильямспорт